Gwalior ist:

 eine Stadt in Indien, siehe Gwalior
danach benannt:
 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Gwalior (Staat)
 ein Distrikt in Indien, siehe Gwalior (Distrikt)
 eine Division in Indien, siehe Gwalior (Division)